Abdelkrim el-Khattabi (1882-1963), résistant marocain
 Ali El Khattabi (né en 1973), footballeur marocain
 Fadila Khattabi (née en 1962), personnalité politique française
 Mohamed Khattabi (né en 1961), imam, prédicateur et conférencier de nationalité marocaine-canadienne
 Younès Khattabi (né en 1984), joueur de rugby à XIII franco-marocain
 Zakia Khattabi (née en 1976), femme politique belge